Der Begriff Archangelsk ist mehrdeutig:

 Oblast Archangelsk, ein Verwaltungsbezirk in Nordrussland  
 Archangelsk ist eine Hafenstadt in Nordrussland
 Gouvernement Archangelsk, historisches Gouvernement
 Statthalterschaft Archangelsk, historische Statthalterschaft
 Nowo-Archangelsk war der erste Name der Stadt Sitka in Alaska
 TK-17 Archangelsk, russisches U-Boot
 Archangelsk war von 1944 bis 1949 der Schiffsname des von der Royal Navy als Ersatz für italienische Reparationen an die Rote Flotte verliehene HMS Royal Sovereign (05)
 Jazzgruppe Archangelsk, gegründet und geleitet von Wladimir Petrowitsch Resizki

Siehe auch Nowoarchanhelsk